Учкун () — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Учкунского аильного округа.

Население в 2009 году составляло 2367 человек.

Расположено в сейсмологической зоне.

Примечания

Ссылки 
 
Населённые пункты Нарынского района